Seifert von Edelsheim ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Christian Seifert von Edelsheim (1669–1722), Regierungspräsident von Hanau-Münzenberg
 Johann Georg Seifert von Edelsheim (1639–1723), Landes- und Kammerpräsident von Hanau-Münzenberg